Velika nagrada Monaka 1929 je bila dirka za Veliko nagrado v  in sploh prva dirka na tem prizorišču. Potekala je 14. aprila 1929, zmagal je britanski dirkač »Williams« z Bugattijem.

Rezultati

Štartna vrsta

Dirka

Viri

 
 

1929
Sezona Velikih nagrad 1929